; Фудзими, Япония) — японский футболист, вратарь футбольного клуба «Консадоле Саппоро».

Карьера 
Таканори Сугэно воспитанник футбольной академии «Токио Верди». В 2003 году Сугэно заключил свой первый профессиональный контракт с командой «Йокогама». В 2006 году выступая за ФК «Йокогама», Таканори установил рекорд Джей-Лиги 2 по количеству минут без пропущенных мячей (770 минут).

В 2007 году Таканори Сугэно дебютирует в элитном первенстве чемпионата Японии. Демонстрируя стабильную и уверенную игру, Сугэно стал обладателем награды «лучший новичок года в чемпионате Японии 2007». Благодаря великолепному дебюту в элитном первенстве, вратаря быстро заметили ведущие команды страны и в сезоне-2008 Таканори Сугэно переходит в футбольный клуб «Касива Рейсол». Именно в этой команде он добивается самых больших успехов в своей карьере, выигрывая все возможные трофеи в японском футболе.

Интересные факты 
В одном из интервью спортивному журналу «Nikkansports», бывший партнёр по команде «Касива Рейсол» Нобухиро Исидзаки признался, что рост Таканори Сугэно не 178 см. Он заявлял, что рост Исидзаки и Сугэно абсолютно одинаковый (175 см). Такое несоответствие Нобухиро объяснил тем, что в информацию о физических данных Таканори специально добавляли рост, для более привлекательной статистики вратаря.

Достижения 
Клубные

 «Касива Рейсол»
  Чемпион Японии: 2011
  Обладатель Кубка Императора: 2012
  Обладатель Кубка Японской Лиги: 2013
  Обладатель Суперкубка Японии: 2012
  Чемпион Джей-Лиги 2: 2010

 «Йокогама»
  Чемпион Джей-Лиги 2: 2006

Индивидуальные
 Лучший новичок года в Чемпионате Японии: 2007

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки ФК «Хоккайдо Консадоле Саппоро»
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Киото Санга»